

Patronyme 
 Sid Ahmed Rezala (1979-2000), tueur en série français

Toponyme 

 Rezala (Srbica), localité du Kosovo
 Rezala (Zubin Potok), localité du Kosovo

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme